Хобта — прізвище. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 588 носіїв; найбільше — на Придніпров'ї.
 Хобта Іван Вікторович (* 2003) — український фігурист, що виступає у парному спортивному фігурному катанні. Майстер спорту України.
 Хобта Олена Семенівна (1882—1960) — одна з ініціаторів масового руху колгоспників за одержання високих врожаїв сільськогосподарських культур. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради УРСР 3—4-го скликань.

Примітки